Impugnazione – atto giuridico
 Impugnazione – atto giuridico nell'ordinamento civile italiano
 Impugnazione – atto giuridico nell'ordinamento penale italiano